A 2002-es UEFA-kupa-döntő 2002. május 8-án került megrendezésre a holland Feyenoord és a német Borussia Dortmund csapatai között. A mérkőzés helyszíne a rotterdami Feijenoord Stadion volt, ami a Feyenoord stadionja. Először fordult elő, amióta egy mérkőzés dönt az UEFA-kupa sorsáról, hogy az egyik döntős hazai pályán szerepelhetett.

A mérkőzést a hazai környezetben szereplő Feyenoord nyerte 3–2-re.

A döntő részletei

Lásd még 
 2001–2002-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő